Чемпионат Египта по футболу 2002/2003 — 46-й чемпионат Египта, проходивший с 23 сентября 2002 года по 23 мая 2003 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2002/2003 на goalzz.com
 Чемпионат Египта 2002/2003 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 2002 году
Спорт в Египте в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003